Первая Санкт-Петербургская гимназия (1830—1831)
 Вторая Санкт-Петербургская гимназия (1805)
 Третья Санкт-Петербургская гимназия (1823)
 Четвёртая Санкт-Петербургская гимназия (1836)
 Пятая Санкт-Петербургская гимназия (1845)
 Шестая Санкт-Петербургская гимназия (1862)
 Седьмая Санкт-Петербургская гимназия (1879)